Dizdar je priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 uporabljalo 25 oseb in je med vsemi priimki po pogostosti uporabe uvrščen na 11.506. mesto.

Znani slovenski nosilci priimka 
 Selim Dizdar (*1967), šahovski FIDE mojster in računalniški programer.

Znani tuji nosilci priimka 
 Goran Dizdar (*1958), hrvaški šahist 
 Hamid Dizdar (1907—1967), bosanskohercegovski književnik
 Mak Dizdar (1917—1971), bosanskohercegovski književnik
 Mujo Dizdar (*1922), bosanskohercegovski general

Zunanje povezave